Otto Durlach ist der Name folgender Personen:

* Otto Durlach (Ingenieur) (1821–1893), deutscher Eisenbahningenieur und Baubeamter
 Otto Durlach (Mediziner) (Hermann Otto Durlach; 1859–??), deutscher Mediziner